Dirka po Italiji (, krajše Giro; tudi Italijanska pentlja), je cestna kolesarska dirka, ki vsakoletno poteka v treh tednih v maju. Giro se po prestižu uvršča ob bok Tour de France in španski Vuelti in vse tri dirke predstavljajo Grand Tour. Skupaj s Tour de France in kolesarskim svetovnim prvenstvom Giro tvori tudi trojno krono kolesarstva.

Zgodovina
Giro je dobil zgled v Franciji, kjer je takratni francoski časopis L'Auto (danes L'Équipe) organiziral Tour de France, da bi povečal prodajo časopisa, tako je tudi Emilio Camillo Costamagna, urednika časopisa La Gazzetta dello Sport, v želji po višji nakladi organiziral Giro d'Italia. Giro je bil tako prvič izveden 13. maja 1909 v Milano z osmimi etapami in skupno dolžino 2448 kilometrov. Prvi zmagovalec je bil Luigi Ganna.

Majice
Če nosi vodilni na Tour de France znamenito rumeno majico, pa je vodilni na Giro d'Italia od leta 1931 oblečen v roza majico (Maglia rosa), saj je to barva časopisa La Gazzetta dello Sport. Kralj gora nosi modro majico, medtem ko vodilni po točkovanju nosi rdečo majico  . Giro d'Italia vsebuje tudi dnevna tekmovanja Intergiro, katerih vodilni ima na sebi svetlo modro majico.

Italijan Felice Gimondi je rekorder po številu uvrstitev na stopničke na Giru, saj jih ima devet (tri zmage, dve drugi mesti in štiri tretja mesta).

Seznam skupnih zmagovalcev

Etape preko ozemlja Slovenije

Zunanje povezave

 
 Dirka po Italiji na MMC-RTV SLO

Kolesarska tekmovanja

Športne prireditve v Italiji
Športne prireditve, ustanovljene leta 1909